Белёвский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Тульской области России.

Административный центр — город Белёв.

География 
Район расположен на юго-западе Тульской области. Район граничит с Суворовским, Одоевским и Арсеньевским районами Тульской области, с Козельским и Ульяновским районами Калужской области, с Болховским районом Орловской области. Площадь 1 190 км². Основные реки — Ока, Вырка, Сетуха, Бобрик, Рука.

История 
Впервые Белёв с окрестностями упомянут в Ипатьевской летописи в 1147 году в связи с феодальной междоусобицей в Чернигово-Северской земле.

В XII-XIV веках Белёв с землями входил в состав Киевского, затем Черниговского и Новосильско-Одоевского княжества. В конце XIV века Белёв столица удельного княжества.

В XV—XVI веках на территории района находилось удельное Белёвское княжество, выделившееся из Одоевского княжества. Район был ареной дипломатической и военной борьбы Московского и Литовского государств, а также местом постоянных столкновений с крымскими татарами. Князья Белёвские были заметными [военными и государственными деятелями, участвующими в этих конфликтах.

На протяжении XVI - первой половины XVII века Белёвское княжество являлось важным пунктом обороны на юго-западе страны. В первой трети XVI века на левом берегу реки Белёвка и р. Ока построена мощная крепость. В 1536 году в сражении близ Темрянь русское войско под руководством Белёвского воевода С.С. Левшина разгромило и обратило в бегство татарское войско. В бою убит их предводитель - Гирей калга. В 1550 году отбиты крымские и ногайские татары. В 1566 году завершено строительство Большой засечной черты, которая протянулась от р. Жиздры на Белёв, Тулу и Переслав-Рязанский. По территории района проходило три линии укреплений. В связи с передвижением границы Московского государства на юг, со второй половины XVII века район становится мощным торгово-купеческим центром, с крупнейшими пристанями на Оке, через которые на север России перенаправлялись значительные потоки грузов.

В Российской империи образованный Белёвский уезд по своим границам во многом повторял пределы Белёвского княжества и в административном отношении с начала XVIII века последовательно входил в Смоленскую, Киевскую, Белгородскую губернии и в 1797 году включён в состав Тульской губернии.

Советское время 
Белёвский район образован 28 марта 1924 года в результате районирования в составе Белёвского уезда Тульской губернии.

С 1926 года после упразднения уездов в прямом подчинении Тульской губернии.

12 июля 1929 года в результате упразднения губерний вошёл в состав Тульского округа (упразднён 23 июля 1930) Московской области. В состав района на тот момент входили сельсоветы: Алтуховский, Астафьевский, Бабынинский, Бакинский, Башкинский, Бедринецкий, Бесединский, Бобриковский, Болотский, Бутырский, Величневский, Верхне-Савинский, Вязовенский, Ганьшенский, Давыдовский, Жабынский, Зайцевский, Ивановский, Карманьевский, Кожуровский, Кочеровский, Кстищевский, Кузнецовский, Кураковский, Мишенский, Новодолецкий, Петрищевский, Погорельский, Пронинский, Семеновский, Сенюхинский, Старосельский, Стрелецкий, Сухочевский, Сытчевский, Таратухинский, Фединский, Челюскинский и Черногрязевский. В то же время к нему были присоединены Будоговищенский, Воронецкий и Железницкий с/с Комаревского района, а также Березовский, Зюзневский, Карачевский, Марковский, Ретюньский и Свинский с/с бывшей Берёзовской волости Лихвинского уезда Калужской губернии.

26 сентября 1937 года район вошёл в состав вновь образованной Тульской области.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Белёв) составляет  % от всего населения района.

Территориальное деление 

Административно-территориальное устройство
Белёвский район в рамках административно-территориального устройства включает 1 город районного подчинения и 16 сельских округов:

 Муниципальное устройство
В муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, входят 3 муниципальных образования, в том числе одно городское и два сельских поселения:

В 2006 году в муниципальном районе были образованы 1 городское и 4 сельских поселения. В 2014 году были упразднены сельские поселения Болотское и Кожуровское (объединены в Правобережное), Бобриковское и Жуковское (объединены в Левобережное).

Населённые пункты 
В Белёвском районе 171 населённый пункт, в том числе один город и 170 сельских населённых пунктов.

 Исчезнувшие населённые пункты
 Посёлок Ровенский (240 жителей по переписи 2002 года и деревня Ровно (89 жителей по переписи 2002 года) объединены в посёлок Ровно в 2000-е годы.
 Село Старые Дольцы

Местное самоуправление 
Собрание представителей муниципального образования Белевский район состоит из 15 депутатов. Собрание представителей муниципального образования Белевскимй район формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального образования Белевский район и из депутатов поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства, которая составляет 4 депутата от каждого поселения. Срок полномочий Собрания представителей муниципального образования Белевский район соответствует сроку полномочий депутатов поселений и составляет 5 лет. Глава администрации муниципального образования Белевский район назначается по контракту на 5 лет.

Экономика 
На начало 2022 года по данным статистического регистра предприятий и организаций, хозяйственную деятельность в Белевском районе осуществляют 571 хозяйствующих субъекта, из которых 455 индивидуальных предпринимателей, 116 малых и средних предприятий. В сельском хозяйстве функционируют 5 предприятий: ООО «Алтухово», ООО «Белевские овощи», ООО «Экофрукт», ООО «Тулагропродукт» и ООО «Алтухово». Действуют охотничьи хозяйства. В деревне Мощёны частный фермер занимается разведением страусов. В деревне Козино жители имеют коневодческое хозяйство.

Транспорт 
Из райцентра ходят автобусы на Москву, Орел, Тулу, Суворов. Ежедневно ходят рейсовые автобусы на д. Кочерово, д. Будоговищи, д. Богданово, и др. Есть возможность вызова такси.

Культура 
Сеть учреждений культуры представлена:
 Белевским центром развития культуры и туризма, в котором имеется кинотеатр, и шесть структурных подразделений (сельские дома культуры и клубы);
 Белевской межпоселенческой библиотекой, в которую входят центральная и детская библиотеки, девять сельских библиотек-филиалов;
 Белевской детской школой искусств;
 Белевским районным художественно-краеведческим музеем имени П. В. Жуковского.

Спорт 
На территории Белевского района действуют 24 спортивных сооружений, среди которых спортивные залы, спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольное поле и плавательный бассейн.

Туризм 

В Белёвском районе находятся одни из древнейших храмов Тульской области конца XVII века: церковь Николая Чудотворца в селе Николо-Гастунь, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Темрянь, и церковь Троицы Живоначальной в селе Сныхово. Также на территории района действуют три православных монастыря: Жабынская Введенская Макарьевская пустынь, Спасо-Преображенский Белёвский мужской монастырь и Крестовоздвиженский Белёвский женский монастырь.

Примерно в одном километре от северной окраины села Николо-Гастунь, в лесу, лежал гранитный валун серого, местами коричневого цвета и весом около трёх тонн. Среди местных жителей он известен, как Синий камень. Такое название он, предположительно, получил не за свой цвет, а за своё культовое предназначение. На церковно-славянском языке «синец» — «бес», что буквально означает бесовский камень. Здесь не обошлось без влияния христианской церкви, так как после христианизации все языческое становилось бесовским. Косвенно это подтверждает легенда, в которой говорится, что под этим камнем разбойник Жаба закопал свои драгоценности и нашедшему их грозят всевозможные беды. В середине 2000-х годов, камень был похищен неизвестными. В полутора километрах от камня, на противоположном конце села, в период христианизации была обретена чудотворная икона Святителя Николая, византийского письма, в честь которой был поставлен вначале деревянный, а затем каменный храм.

Здесь необходимо отметить такой факт, что около «синих» камней христианские храмы по каким-то причинам не ставились. Таким образом, в селе Гастуни удивительным образом встретились два антипода: языческий Синий камень, творящий по народным преданиям чудеса, и христианская святыня, также известная своим умением творить чудеса. Слава о чудодейственной иконе из Гастуни распространилась на все соседние с Белёвом города и дошла до Москвы, и была она так велика, что Василий III повелел заложить в Кремле собор, названный по иконе Гастунским. В этот собор икона была торжественно перенесена в 1506 году, а село Гастунь с тех пор стало называться Николо-Гастунь.

Село Мишенское — родина поэта Василия Андреевича Жуковского. Сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны, и от родового поместья поэта не осталось никаких строений. В селе расположен мемориал в память о В. А. Жуковском.

Курган Славы — в память о погибших бойцах Советской армии во время Великой-Отечественной войны. В 3 километрах от города, на трассе Белёв — Тула.

Федяшево (городище) — древнерусский город, существовавший в домонгольское время на правом берегу Оки в 0,5 км северо-восточнее деревни Федяшево.

См. также 

 Культовые сооружения Белёва.

Примечания

Литература 
 
Сост. ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Белёвский р-н в области культурно-познавательного туризма.

Ссылки 
 Сайт администрации Белёвского района
 Район на информационно-аналитическом портале Тульской области
 
 Овчинников Д. А. Два старинных монастыря
 Овчинников Д. А. Летний поэт Жуковский
 Овчинников Д. А. Два древних белевских монастыря
 В. Я. Греков. Хроника боевых действий в Белёвском районе в годы Великой отечественной войны 1941—1943 гг. Из материалов V Белёвских чтений, 2004.